Вільгельм Біттріх (;  26 лютого 1894 Вернігероде, Бранденбург —  19 квітня 1979 Вольфратсгаузен, Баварія) — німецький воєначальник, обергрупенфюрер та генерал військ СС у роки Другої Світової війни.
 Дітмар Біттріх () (* 1958) — німецький письменник.
 Ганс-Йоахім Біттріх (Hans-Joachim Bittrich) (1923—2010) — німецький хімік.
 Оскар Біттріх () — німецький фотограф.